Lavendelheide bezeichnet:
 die in Mitteleuropa heimische Rosmarinheide 
 Arten aus der Gattung Pieris, insbesondere Pieris floribunda und Pieris japonica, die ebenfalls zur Familie der Heidekrautgewächse gehört